Staffel (economie), een bepaalde afname-hoeveelheid
Staffel (volleybal)